Operculum kan syfta på:

 Operculum (mossor) – övre delen av sporongiet hos bladmossorna, 
 Operculum (snäckor) – på bakre delen hos många snäckor befintlig kitiniserad eller förkalkad platta som tillsluter mynningen då djuret drar sig in i huset